

Бель-Ер — місто в окрузі Гарфорд, штат Меріленд
 Бель-Ер — переписна місцевість в окрузі Аллегені, штат Меріленд

Бель-Ер — муніципалітет Маврикію.

Див. також 
 Бел-Ейр